Pirat kan ha olika betydelser:

 Pirat – rånare till sjöss, se Sjörövare
 Pirat (väska) – en större fyrkantig handväska av tyg
 Ung Pirat – Piratpartiets ungdomsförbund
 Piratkopiering – kopiering som strider mot immaterialrätt
 Piratpartiet (Sverige) – ett svenskt politiskt parti
 Piratradio – radiostation som sänder utan tillstånd
 Piratrörelsen – en folkrörelse